Hapi steht als Bezeichnung für: 

 Nilschwemme, in der ägyptischen Mythologie die Bezeichnung für den überschwemmten Nil
 Hapi (Horussohn), einer der vier Horussöhne als Kanopengott
 Hapi (ägyptische Mythologie), altägyptischer Nilflutgott

in der Luftfahrt ist es eine Bezeichnung für:
 ein Hubschraubergleitwinkelanzeige-System HAPI